Иван Зубов:
 Зубов, Иван Петрович (1910—1976) — советский геолог, лауреат Сталинской премии.
 Зубов, Иван Фёдорович (1677—1743) — русский художник, гравёр резцом.